17 se poate referi la:

 anul 17
 anul 17 î.Hr.
 17 (număr), numărul natural aflat între 16 și 18